Terentia ist der Name folgender römischer Frauen:

 Terentia (Ehefrau Ciceros) (um 98 v. Chr.–6 n. Chr.)
 Terentia (Ehefrau des Maecenas) (1. Jahrhundert v. Chr.), die Frau des Gaius Maecenas 
 Albia Terentia (1. Jahrhundert n. Chr.), die Frau des Lucius Salvius Otho

Terentia steht auch für:
 (1189) Terentia, ein Asteroid des Hauptgürtels